Frans Alfons Dirickx – giornalista sportivo, drammaturgo e conduttore radiofonico fiammingo
 Frauke Dirickx – ex pallavolista belga
 Henri Dirickx – calciatore belga, difensore
 Henri G. Dirickx – entomologo belga